Jana est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Saisunee Jana, escrimeuse handisport thaïlandaise

Prénom
La Jana (1905-1940), actrice et danseuse autrichienne
Jana Adámková (née en 1978), joueuse tchèque de football
Jana Bellin (née en 1947), joueuse d'échecs anglaise
Jana Beňová (née en 1974), femme de lettres slovaque 
Janna Bitchevskaïa (née en 1944), artiste russe
Jana Bitsch (née en 1990), karatéka allemande
Jana Bittnerova (née en 1963), comédienne et actrice franco-slovaque
Jana Bobošíková (née en 1964), femme politique tchèque
Jana Bode (née en 1969), lugeuse allemande
Jana Brejchová (née en 1940), actrice tchèque
Jana Burčeska (née en 1993), chanteuse macédonienne
Jana Burmeister (née en 1989), joueuse allemande de football
Jana Castillo, danseuse contemporaine australienne
Jana Čepelová (née en 1993), joueuse slovaque de tennis
Jana Coryn (née en 1992), joueuse belge de football
Jana Cova (née en 1980), actrice et mannequin tchèque
Jana Czeczinkarová (née en 1997), coureuse cycliste tchèque
Jana Dukátová (née en 1983), kayakiste slovaque
Jana Gantnerová (née en 1989), skieuse alpine slovaque
Jana Gantnerová-Šoltýsová (née en 1959), skieuse alpine tchécoslovaque
Jana Gereková (née en 1984), biathlète slovaque
Jana Henke (née en 1973), nageuse olympique allemande
Jana Rodriguez Hertz (née en 1970), mathématicienne et professeure argento-uruguayenne
Jana Horáková (née en 1983), coureuse cycliste tchèque
Jana Irrova (née en 1976), modèle de charme tchèque
Jana Jacková (née en 1982), joueuse d'échecs tchèque
Jana Jordan (née en 1986), actrice et mannequin américaine
Jana Kandarr (née en 1976), joueuse allemande de tennis
Jana Khokhlova (née en 1985), patineuse russe
Jana Kirschner (née en 1978), auteure et compositrice slovaque
Jana Kolesárová (née en 1976), actrice slovaque
Jana Kramer (née en 1983), actrice et chanteuse country américaine
Jana Kubičková-Posnerová (née en 1945), gymnaste artistique tchécoslovaque
Jana Maláčová (née en 1981), femme politique tchèque
Jana Mařasová (née en 1969), doubleuse tchèque
Jana Ljubičić (née en 1978), femme politique serbe
 (née en 1982), chanteuse et compositrice américaine
Jana Meyerdierks (née en 1990), chanteuse allemande
Jana Novotná (1968-2017), joueuse tchèque de tennis
Jana Olhová (née en 1959), actrice slovaque
Jana Pallaske (née en 1979), actrice et chanteuse allemande
Jana Pareigis (née en 1981), journaliste et présentatrice allemande
Jana Pavlič (née en 1962), dramaturge et traductrice slovène
Jana Pechanová (née en 1981), nageuse tchèque en épreuve d'eau libre
Jana Pittman (née en 1982), athlète australienne en  et  haies
Jana Franziska Poll (née en 1988), joueuse allemande de volley-ball
Jana Pospíšilová (née en 1970), joueuse tchécoslovaque de tennis
Jana Šenková (née en 1982), joueuse tchèque de volley-ball
Jana Shiha (née en 2001), joueuse égyptienne de squash
Jana Simerská (née en 1978), joueuse tchèque de handball
Jana Šmeralová (née en 1980), joueuse tchèque de squash
Jana Smidakova (née en 1983), kayakiste espagnole
Jana Sorgers (née en 1967), rameuse allemande
Jana Sterbak (née en 1955), artiste pluridisciplinaire tchèque
Jana Stryková (née en 1979), actrice tchèque
Jana Švandová (née en 1947), actrice tchèque
Jana Teschke (née en 1990), joueuse allemande de hockey sur gazon
Jana Tichá (née en 1965), astronome tchèque
Jana Todorović (née en 1974), chanteuse serbo-kosovarde
Jana Ueekata (1546-1611), aristocrate et fonctionnaire du royaume de Ryūkyū
Jana Žitňanská (née en 1974), femme politique slovaque

Personnage
Jana Hawkes, personnage de la série Les Feux de l'amour

Autres 
(8556) Jana, astéroïde de la ceinture principale
Jana Gana Mana, hymne national de l'Inde
, film indien de langue tamoule
Jana de la jungle, série télévisée d'animation américaine
La Jana, commune espagnol de la province de Castellón
 , genre de papillon, de la famille des Eupterotidae

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom arabe
Prénom allemand
Prénom slovaque
Prénom tchèque